Le qualificazioni del singolare femminile del Torneo di Wimbledon 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Lourdes Domínguez Lino (secondo turno)
  An-Sophie Mestach (secondo turno)
  Louisa Chirico (ultimo turno)
  Sachia Vickery (qualificata)
  Margarita Gasparjan (qualificata)
  Alla Kudrjavceva (primo turno)
  Ol'ga Govorcova (qualificata)
  Duan Yingying (qualificata)
  Kristína Kučová (primo turno)
  Kateryna Bondarenko (secondo turno)
  Shahar Peer (ultimo turno)
  Luksika Kumkhum (ultimo turno)

<li>  Richèl Hogenkamp (qualificata)
<li>  Hsieh Su-wei (qualificata)
<li>  Donna Vekić (secondo turno)
<li>  Wang Yafan (ultimo turno)
<li>  Paula Kania (primo turno)
<li>  Anna Tatišvili (ultimo turno)
<li>  Océane Dodin (primo turno)
<li>  Laura Siegemund (qualificata)
<li>  Michelle Larcher de Brito (secondo turno)
<li>  Aljaksandra Sasnovič (qualificata)
<li>  Maryna Zanevs'ka (primo turno)
<li>  Grace Min (secondo turno)

Qualificate

  Laura Siegemund
  Aljaksandra Sasnovič
  Xu Yifan
  Sachia Vickery
  Margarita Gasparjan
  Richèl Hogenkamp

  Ol'ga Govorcova
  Duan Yingying
  Tamira Paszek
  Petra Cetkovská
  Bethanie Mattek-Sands
  Hsieh Su-wei

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2015
WTA Tour 2015